

Etenswaar 
Curry (saus), een kruidige saus, ook wel bekend als Curry Gewürz 
Curry (gerecht), een serie gerechten uit Zuid-Azië
Kerrie, een in de keuken gebruikt mengsel van specerijen

Personen 
Adam Curry (1964), een Amerikaans-Nederlandse radio- en televisiepresentator en ondernemer
Brooks Curry (2001), een Amerikaans zwemmer
Christina Curry (1990), een Nederlands model en dochter van Adam Curry en Patricia Paay
Haskell Curry (1900-1982), een Amerikaans wiskundige en logicus
Stephen Curry (1988), een Amerikaans basketbalspeler in de NBA
Tim Curry (1946), een Britse acteur en muzikant

Geografie 
Curry County (New Mexico), een county in de Amerikaanse staat New Mexico
Curry County (Oregon), een county in de Amerikaanse staat Oregon

Overig
Curry (programmeertaal), een programmeertaal